Johan Læstadius eller liknande namn kan syfta på:

 Johan Læstadius, (1815–1895), svensk präst och skolman i släkten Læstadius
 Johan Læstadius (1615–1697), svensk präst och stamfader till släkterna Læstadius och Læstander
 Johan Læstadius (1664–1730), svensk präst i släkten Læstadius.
 Johan Læstadius (1700–1755), svensk präst i släkten Læstadius